Федя́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Федяева, Нина Григорьевна (1912—1990) — советская театральная актриса.
 Федяева, Татьяна Степановна — советская и российская журналистка.